Cratere Meitner – cratere lunare
 Cratere Meitner – cratere su Venere